Ле́мбит ():

 Лембиту или Лембит — национальный герой Эстонии.
В честь него были названы:
 Лембит (канонерская лодка) — эстонская канонерская лодка, первый боевой корабль ВМС Эстонии, бывшая российская канонерская лодка «Бобр II».
 Лембит (подводная лодка) — эстонская (позднее — советская) подводная лодка типа «Калев», унаследовавшая название от канонерки.
 Лембиту (танковая колонна) — советская танковая колонна, купленная на собственные средства и подаренная жителями Эстонии 1-му танковому корпусу

 Лембит — эстонская фамилия. Известные носители:
 Лембит, Айвар — эстонский юрист
 Лембит, Виктор — эстонский юрист
 Лембит, Мартин — эстонский писатель
 Лембит, Энн — эстонский музыкант

Примечания